Революционная армия народа может означать:

 Революционная армия народа (Аргентина)
 Революционная армия народа (Колумбия)
 Революционная армия народа (Мексика)
 Революционная армия народа (Сальвадор)